Ватерло је град у Белгији, близу Брисела.

У зависности од говорног подручја дозвољене су варијације Ватерло/Вотерлу.

 Вотерлу (Онтарио), град у Канади, провинција Онтарио
 Вотерлу (Ајова), град у САД, савезна држава Ајова
 Вотерлу (Илиноис), град у САД, савезна држава Илиноис
 Вотерлу (Калифорнија), насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Вотерлу (Алабама), град у америчкој савезној држави Алабама
 Вотерлу (Јужна Каролина), град у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Вотерлу (Њујорк), град у америчкој савезној држави Њујорк
 Вотерлу (Висконсин), град у америчкој савезној држави Висконсин
 Вотерлу (Индијана), град у америчкој савезној држави Индијана
 Вотерлу (Небраска), град у америчкој савезној држави Небраска
 Вотерлу (Орегон), град у америчкој савезној држави Орегон
 Ватерло (Квебек), град у Канади у покрајини Квебек
 Ватерло (филм)
 Waterloo (песма групе АББА)